Василий Чудинов:
 Чудинов, Василий Александрович — советский боксёр.
 Чудинов, Василий Алексеевич (1865—1933) — артист балета, педагог.